National League – massimo campionato svizzero di hockey su ghiaccio
National League – lega calcistica semiprofessionistica del calcio inglese, e il suo massimo campionato
National League – massimo campionato gibilterrino di calcio
National League of Professional Baseball Clubs – lega di baseball statunitense
National League – massimo campionato kazako di pallacanestro
National League – massimo campionato samoano di calcio